Натальино — название населённых пунктов в России:

 Натальино — село в Благовещенском районе Амурской области.
 Натальино — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Натальино — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Натальино — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Натальино — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Натальино — деревня в Раменском районе Московской области.
 Натальино — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Натальино — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Натальино — село в Навашинском районе Нижегородской области.
 Натальино — село в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Натальино — село в Безенчукском районе Самарской области.
 Натальино — деревня в Красноармейском районе Самарской области.
 Натальино — деревня в Аркадакском районе Саратовской области.
 Натальино — село в Балаковском районе Саратовской области.
 Натальино — село в Дергачёвском районе Саратовской области.
 Натальино — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Натальино — другое название деревни Наталинка Михайловского района Рязанской области.

См. также 
 Наталинка
 Новонатальино